James Braddock – giocatore di cricket britannico
James Braddock – personaggio della trilogia Missing in Action
James "Jamie" Braddock Jr. – personaggio dell'Universo Marvel, fratello maggiore di Capitan Bretagna
James J. Braddock